Кемпински (Kempinski):

 Кемпински, Бертольд (1843—1910) — немецкий торговец вином и ресторатор.
 Кемпински, Том (род. 1938) — английский драматург и актёр.
 Kempinski — международная гостиничная сеть, основанная в 1897 году.

См. также 
 Кемпинский, Антон